Випке () — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Зальцведель в составе городского округа Гарделеген.

Население составляет 210 человека (на 31 декабря 2008 года). Занимает площадь 6,03 км².

История 
Первое документальное упоминание о поселении относится к 1420 году, но основано гораздо раньше, а возведение церкви датируется 1180 годом.

1 января 2010 года, после проведённых реформ, Випке вошёл в состав городского округа Гарделеген в качестве района.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Випке на сайте городского округа

Города Саксонии-Анхальт